GVV est un sigle qui peut désigner :
 Gemeindeverwaltungsverband, en Allemagne, une association volontaire de plusieurs municipalités d'un même arrondissement, à laquelle elles transfèrent différentes compétences.

Voir aussi 
 GVV Unitas (où GVV signifie Gorinchemse Voetbalvereniging), un club hollandais de football basé à Gorinchem